Between the Wars – EP di Billy Bragg del 1985
 Between the Wars – album di Al Stewart del 1995